Калаган — река в Забайкальском крае России.
 Калаган — село в Хачмазском районе Азербайджана.
 Калаган — этно-лингвистическая группа народа тагакаоло.
 Калаган — населённый пункт в коммуне Сен-Карадек на северо-западе Франции.